El príncipe Carlos de Luxemburgo (en francés: Charles Jean Phillipe Joseph Marie Guillaume; 10 de mayo de 2020, Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo) es el hijo del gran duque heredero Guillermo y la gran duquesa heredera Estefanía. Es por tanto nieto del gran duque Enrique y la gran duquesa María Teresa.

Actualmente es el segundo en la línea de sucesión al trono luxembugués por detrás de su padre, el gran duque heredero Guillermo de Luxemburgo.

Biografía 
Carlos nació el 10 de mayo de 2020 a las 5:13 de la madrugada en el Hospital de Maternidad Gran Duquesa Carlota de Luxemburgo. Al nacer, el príncipe pesó 3,190 kg y midió 50 cm. En la misma nota de prensa que anunciaba su nacimiento, también se desveló que sería bautizado con los nombres de Charles Jean Phillipe Joseph Marie Guillaume. Su nacimiento se celebró con un saludo de 21 salvas en Fort Thüngen (Kirchberg)    y se puso a disposición un libro virtual para quienes quisieran felicitar a los duques por el nacimiento. Fue presentado a sus abuelos, el gran duque Enrique y la gran duquesa María Teresa, por medio de una videollamada debido al distanciamiento social a raíz del COVID-19.

Su bautizo se celebró el 19 de septiembre de 2020 en la abadía benedictina de Clervaux en Luxemburgo y fue presidida por el arzobispo de Luxemburgo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, sus padrinos de bautizo fueron la condesa Gaëlle de Lannoy, su tía materna, y el príncipe Luis de Luxemburgo, su tío paterno. 

Actualmente sus padres esperan su segundo hijo en común.

Títulos 

 10 de mayo de 2020 – presente: Su Alteza Real el príncipe Carlos de Luxemburgo.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (10/05/2020).

Ancestros

Referencias 

Niños de la realeza
Casa de Nassau-Weilburg
Príncipes de Luxemburgo
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Nacidos en Luxemburgo (ciudad)